Кра́сный Кирпи́чник — название населённых пунктов в России:
 
 Красный Кирпичник — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Красный Кирпичник — посёлок в Городском округе город Шахунья Нижегородской области.

См. также 
 «Красный Кирпичник» — кирпичный завод, располагавшийся на территории посёлка Понтонный